Osoby o tym nazwisku:
 Edward Jardine – amerykański oficer
 Sandy Jardine – szkocki piłkarz i trener piłkarski